Wind (prezime), englesko prezime
 Wind (letjelica), upućena prema Suncu